Type 30 – fucile giapponese utilizzato dalla guerra russo-giapponese alla seconda guerra mondiale 
Type 30 – baionetta giapponese utilizzata dalla guerra russo-giapponese alla seconda guerra mondiale